Gómez Centurión puede referirse a:
 Carlos Enrique Gómez Centurión, político argentino, dos veces gobernador de la provincia de San Juan;
 Luis Carlos Gómez Centurión, militar argentino, gobernador de facto de la provincia de Corrientes;
 Juan José Gómez Centurión, militar argentino, veterano de guerra de las Malvinas.